Любешівська центральна районна бібліотека — публічна бібліотека в селищі Любешів.

Бібліотеки Волинської області
Любешівський район
Публічні бібліотеки Волинської області